Khaya est un genre d'arbres de la famille des Méliacées.
 C'est aussi un terme pali, qui désigne dans le bouddhisme theravada, la contemplation du déclin, une des dix-huit principales sortes de connaissances de l'inspection (voir vipassana).